El término Hannibal puede referirse a:
 Hannibal, una novela de Thomas Harris;
 Hannibal (película), una película de 2001 dirigida por Ridley Scott, adaptación de la novela de Thomas Harris;
 Hannibal (Serie de TV), serie de televisión de 2013 basada en los personajes de las novelas de Thomas Harris;
 Hannibal Lecter, personaje de las novelas de Thomas Harris;
 Hannibal Smith, personaje de The A-Team
 Hannibal (Misuri), ciudad en los condados de Marion y Ralls, estado estadounidense de Misuri;
 Hannibal (Nueva York), pueblo en el condado de Oswego, estado estadounidense de Nueva York;
 Hannibal (villa), villa en el condado de Oswego, estado estadounidense de Nueva York;
 Hannibal (Ohio), lugar designado por el censo en el condado de Monroe, estado estadounidense de Ohio;
 Hannibal TV, cadena de televisión de Túnez.